В POSIX-системах, SIGKILL — сигнал, посылаемый процессам для их немедленного завершения.

SIGKILL — целочисленная константа, определенная в заголовочном файле signal.h. Символьные имена сигналов используются вместо номеров, так как в разных реализациях номера сигналов могут различаться.

На большинстве платформ SIGKILL имеет значение 9, что породило выражение «килл-минус-девять» (), озвучивание команды типа «kill -9 1234» (сокращенный синтаксис, рекомендуемый вариант — «kill -s KILL 1234»)

Этимология 
SIG — общий префикс сигналов, KILL —  — убить, остановить (английский компьютерный жаргон).

Использование 
Будучи посланным процессу, SIGKILL вызывает его немедленное завершение. В отличие от SIGTERM или SIGINT этот сигнал не может быть перехвачен или проигнорирован, а процесс, получивший его, не имеет возможности выполнить какие-либо действия перед своим завершением.

 процесс-зомби нельзя завершить SIGKILL, потому что зомби уже завершен и не может принимать сигналов. Зомби ожидает, что родительский процесс считает код завершения с помощью системного вызова wait().
 Процессы в состоянии блокировки (например, при ожидании ввода-вывода) не смогут завершиться SIGKILL, пока операционная система не вернет их в нормальное состояние (при наступлении ожидаемого события или ошибке).
 Процесс init является особым случаем — он не получает от операционной системы сигналов, которые он не хочет обрабатывать, и, следовательно, может игнорировать SIGKILL.

Юмор 
 Kill Dash Nine — песня о SIGKILL (видео )